Jean Ray peut désigner :
 Jean Ray (1887-1964), écrivain belge spécialisé dans les récits fantastiques ;
 Jean Ray (1884-1943), juriste, philosophe, sociologue français.

Voir aussi 
 Jean-Emmanuel Ray, juriste français contemporain
 John Ray (1627-1705), naturaliste anglais
  (1919–2007), essayiste et anthropologue américaine, spécialiste des peuples autochtones de l'Alaska